17. Sinfonie steht für:

 17. Sinfonie (Haydn)
 17. Sinfonie (Mjaskowski)	
 17. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien